Ogema kan syfta på:

Kanada 

 Ogema, Saskatchewan, ort,

USA 

 Ogema, Minnesota, ort, Becker County, 
 Ogema, Wisconsin, ort, Price County,